Priwolschskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in der Oblast Saratow (Russland):
 Priwolschskoje (Marx), im Rajon Marx (bis 1942 Boregardt/Beauregard)
 Priwolschskoje (Rownoje), im Rajon Rownoje (bis 1941 Kukkus)

Siehe auch:
 Priwolschski (Begriffsklärungsseite)